Бешенцовы (Бешенцевы) — старинный русский дворянский род. 

Род записан в VI часть родословных книг  Тверской и Московской губерний.

Происхождение и история рода 
По преданиям род ведёт начало от немецкого выходца Василия, выехавшего одновременно с родоначальником Милюковых — Семёном.

Илья Михайлович Бешенцов, рязанский сын боярский, убит в сражении на реке Сити (1547), имя его вписано в синодик московского Успенского собора на вечное поминовение.

С конца XV века и до половины XVII века Бешенцовы владели поместьями в Новгородской области. В XVII веке Бешенцовы появляются в Бежецком, Кашинском и Московском уездах.

Описание герба 
Щит разделён перпендикулярно поставленным посредине деревом с Ветвями. В верхней части щита в голубом поле на правой стороне виден лежащий Дракон, а на левой стороне сидящий Лев. В нижней части в правом золотом поле две Шпаги остриями крестообразно обращённые вверх, над коими находится шестиугольная голубая Звезда, а внизу шпаг голубого же цвета Луна. В левом Горностаевом поле изображены Пушка поставленная на золотом Лафете, одно Знамя, два Копья, Значок имеющий древко золотое и древняя Княжеская золотая Корона.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите голубой, подложенный золотом. Герб рода Бешенцовых внесён в Часть 3 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 53 .

Известные представители 
 Бешенцовы: Семён и Василий Михайловичи, Андрей Константинович — пожалованы поместьями Иваном Грозным в московском уезде (1550).
 Бешенцов Федор — губной староста в Бежецком-Верхе (1627-1628).
 Бешенцев Долмат Степанович — московский дворянин (1627-1640).
 Бешенцев Кирилл Степанович — стряпчий с платьем (1627-1629), стряпчий (1636), московский дворянин (1640-1677).
 Бешенцев Кирилл Семёнович — московский дворянин (1636).
 Бешенцов Павел Григорьевич — воевода в Гдове (1651).
 Бешенцев Иван Фёдорович — московский дворянин (1658-1668) (ум. 1670).
 Бешенцев Михаил Иванович — стряпчий (1658-1676).
 Бешенцов Богдан — стольник в Сольвычегодске (1659-1660).
 Бешенцов Афанасий Демьянович — московский дворянин (1662-1677).
 Бешенцов Семён — воевода в Опочке (1663).
 Бешенцов Михаил — воевода в Усерде (1673).
 Бешенцевы:  Осип Никитич, Афанасий Кириллович, Павел, Прохор, Семён, Степан и Аким Ивановичи — стряпчие (1678-1692).
 Бешенцов Александр Николаевич — поэт, беллетрист, автор стихов романса Александра Гурилёва «Вам не понять моей печали», 1857.
 Бешенцов, Константин Николаевич — инженер, выпускник Петербургского технологического института; с 1898 года заведовал электрическим освещением Московского университета, клиник и техническими сооружениями Сандуновских бань.

Примечания

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги